Прахедис-Герреро () —  посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2128 человек.

Общие сведения 
Посёлок был основан под названием Сан-Игнасио в 1849 году мексиканскими переселенцами во главе со священником Рамоном Ортисом, после окончания мексиканско-американской войны, и отчуждения части территории Мексики.

В декабре 1933 года посёлок был переименован в Práxedis G. Guerrero в честь мексиканского философа, поэта, журналиста и борца магонизма — .

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Чиуауа